Погонь:

 «Погонь» — польский (1904—1939) и украинский (с 2009, любительский) футбольный клуб, представлявший город Львов.
 «Погонь» — польский футбольный клуб из Седльце.
 «Погонь» — польский футбольный клуб, представлявший город Стрый.
 «Погонь» — польский футбольный клуб из города Щецин.
  — польский футбольный клуб из города Лемборк.
  — польский баскетбольный клуб из города Прудник.
  — польский гандбольный клуб из города Щецин.
  — польский женский гандбольный клуб из города Щецин.